Denumirea de Tărgoviște se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Tărgoviște, un oraș în comuna Tărgoviște, regiunea Tărgoviște;
 Tărgoviște, un sat în comuna Ciuprene, regiunea Vidin.